Ђавато је назив везан за топониме у Северној Македонији, а има грчко порекло (у значењу превој).

Појам Ђавато среће се:
 Ђавато (Богданци), село у Општини Богданци, у Северној Македонији;
 Ђавато (Битољ), село у Општини Битољ, у Северној Македонији;
 Хидросистем Ђавато - систем бунара за одржавање Дојранског језера.